I’m Real steht für:
 I’m Real (Album), Musikalbum von James Brown (1988)
 I’m Real (Lied), Lied von Jennifer Lopez (2001)